Сан-Хуан-де-Гредос ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Барко-де-Авила-Пьедрахита.  Население — 354 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página oficial del municipio
 Web de La Herguijuela
 Predicción meteorológica a 7 días para el municipio (Navacepeda)

Муниципалитеты Авилы